Zebulon – imię męskie

 Osoby noszące imię Zebulon
 Zebulon − postać biblijna, syn patriarchy Jakuba

 Geografia Stanów Zjednoczonych
 Zebulon – miasto w stanie Georgia, w hrabstwie Pike
 Zebulon – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wake

Zobacz też